Briefcase Full of Blues – album koncertowy wydany przez Blues Brothers Band w 1978 roku.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy bluesowe
Albumy rhythmandbluesowe
Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1978